Comuni
Piovà – comune della provincia di Asti
Torrenti
Piova – torrente della provincia di Torino
Santuari
Santuario del Piovà – santuario della provincia di Torino